L'edizione 1971-72 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Johan Cruijff (), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti
Ajax campione dei Paesi Bassi 1971-72. Qualificato in Coppa dei Campioni 1972-1973
Volendam e Vitesse Arnhem retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1971-1972

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Campionato olandese di calcio